

Persone 
Vittorio Emanuele I di Savoia – re di Sardegna
Vittorio Emanuele II di Savoia – primo re d'Italia
Vittorio Emanuele III di Savoia –  terzo re d'Italia
Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta – conte di Torino, nobile di Casa Savoia
Vittorio Emanuele di Savoia (1937) – figlio dell'ultimo re d'Italia Umberto II

Altro 
 Vittorio Emanuele – stazione della Metropolitana di Catania
 Classe Vittorio Emanuele – nome con cui è anche nota la classe di navi da battaglia pre-dreadnought Regina Elena
 Vittorio Emanuele – pre-dreadnought della classe Regina Elena della Regia Marina
 Vittorio Emanuele – fregata di I rango ad elica
 Vittorio Emanuele – stazione della Linea A della Metropolitana di Roma nell'Esquilino
 Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele – azienda ospedaliera pubblica di Catania
 Galleria Vittorio Emanuele II – passaggio coperto (o galleria commerciale) che collega piazza della Scala e piazza Duomo a Milano
 Galleria Vittorio Emanuele III – passaggio coperto, situata in Piazza Antonello a Messina
 Monti Vittorio Emanuele  – catena montuosa della Papua Nuova Guinea
 Società Vittorio Emanuele – società di costruzione ed esercizio di linee ferroviarie

Pagine correlate 
 Corso Vittorio Emanuele
 Via Vittorio Emanuele